Любеня () — село гмины Любеня в Польше, входит в Подкарпатское воеводство, Жешувский повят. Административный центр гмины Любеня.

Расположено на юго-востоке Польши в 13,3 км юго-западнее Жешува на ручье Любень на правом берегу реки Вислок.

Население — 2446 человек (на 2011 год), в 2006 г. было 6563 чел.

Климат — Гемибореальный.

Известные уроженцы 
 Копец, Станислава (1953—2012) — польская поэтесса.

Ссылки 
 Lubenia

Населённые пункты Жешувского повета